Gutental steht für:

 Gutental (Würzburg), auch Gutenthal, Flurlage im Stadtbezirk Frauenland in Würzburg, Bayern
 Gutental (Gemeinde Alland), Ortschaft der Gemeinde Alland in Niederösterreich